Марк Ліциній Красс Фругі (консул 64 року) (лат. Marcus Licinius Crassus Frugi, *27 — †67) — політичний діяч ранньої Римської імперії. 
 Марк Ліциній Красс Фругі (консул 27 року) (лат. Marcus Licinius Crassus Frugi, * 6 рік до н. е. — † 47 рік н. е.) — політичний та військовий діяч Римської імперії. 
 Марк Ліциній Красс Фругі (консул 14 року до н.е.) (лат. Marcus Licinius Crassus Frugi, чи Marcus Licinius Crassus Dives , *47 — † після 6 р. до н.е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії.